WTA Тур 2016 () — элитный тур теннисисток-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2016 году он включает:
 Олимпийский турнир в Рио-де-Жанейро;
 4 турнира Большого шлема (проводятся Международной федерацией тенниса);
 22 турнира в серии Премьер-турниры WTA (включая Финал мирового тура в Сингапуре);
 35 турниров в серии Международные турниры WTA (включая Трофей элиты WTA в Чжухае, Китай);
 Кубок Федерации.

Расписание WTA Тура 2016 года 
Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2016 года, со списком победителей и финалистов для одиночных и парных соревнований.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Статистическая информация

Одиночные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); ОИ — Олимпийские игры; PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); ОИ — Олимпийские игры; PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International

Рейтинг WTA

Первые ракетки 2016 года

Дебютные титулы 
  Ирина Фалькони — Богота
  Чагла Бююкакчай — Стамбул
  Виктория Голубич — Гштад
  Лаура Зигемунд — Бостад
  Йоханна Конта — Станфорд
  Дуань Инъин — Наньчан
  Осеан Додан — Квебек
  Кристина Макхейл — Токио
  Кристина Плишкова — Ташкент
  Пэн Шуай — Тяньцзинь

Парные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); ОИ — Олимпийские игры; PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); ОИ — Олимпийские игры; PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International* — если пара-победитель представляет одну страну, то эта победа учтена по разу у каждого игрока и 1 раз у самой страны

Рейтинг WTA

Первые ракетки 2016 года

Дебютные титулы 
  Элизе Мертенс — Окленд
  Хань Синьюнь — Хобарт
  Кристина Макхейл — Хобарт
  Вероника Сепеде Роиг — Рио-де-Жанейро
  Варатчая Вонгтинчай — Куала-Лумпур
  Ян Чжаосюань — Куала-Лумпур
  Коко Вандевеге — Индиан-Уэллс
  Мию Като — Катовице
  Эри Ходзуми — Катовице
  Андрея Миту — Стамбул
  Ипек Сойлу — Стамбул
  Ксения Кнолл — Рабат
  Джессика Мур — Гштад
  Лу Цзинцзин — Наньчан
  Макото Ниномия — Токио
  Кирстен Флипкенс — Сеул

Турниры смешанных пар

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ОИ — Олимпийские игры

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ОИ — Олимпийские игры

Закончили карьеру 
  София Арвидссон
  Жанетта Гусарова
  Николь Вайдишова
  Лурдес Домингес Лино
  Ана Иванович
  Сандра Клеменшиц
  Мария Кондратьева
  Клара Коукалова
  Тамарин Танасугарн
  Владимира Углиржова
  Штефани Фогт
  Габриэла Хмелинова
  Матильда Юханссон
  Клаудиа Янс-Игнацик
  Янь Цзы

Примечания

См. также 
 Женская теннисная ассоциация
 Международная федерация тенниса
 Мировой тур ATP 2016

Ссылки 
 Официальный сайт WTA
 Официальный сайт ITF